Die Connecticut Open 2017 waren ein Tennisturnier der Damen der WTA Tour 2017, das vom 20. bis 26. August 2017 in New Haven stattfand.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Agnieszka Radwańska und im Doppel die Paarung Sania Mirza/Monica Niculescu.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Connecticut Open 2017 fand vom 18. bis 20. August 2017 statt.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)